Васьки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Васьки — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Васьки — деревня в Глубокском районе Витебской области.

Россия 
 Васьки — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Васьки — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Васьки — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Васьки — деревня в Некоузском районе Ярославской области.

Украина 
 Васьки — село в Зеньковском районе Полтавской области.
 Васьки — село в Полтавском районе Полтавской области.

См. также 
 Васька
 Васькино
 Васькин